Stjepan Bralić (odvjetnik), odvjetnik
Krunoslav Kosta Stjepan (Stiepo) Bralić, generalni definitor bosanske franjevačke provincije